Бадд-Лейк () — это:

  — озеро в Национальном парке Йосемити.
  — озеро в округе Клэр.
 Бадд-Лейк (Миннесота) — озеро в округе Мартин.
  — статистически обособленная местность в округе Моррис.